

Localidades

Saint-Sauvant (Charente-Maritime)
Saint-Sauvant (Vienne)

Desambiguações de topônimos